Gary Twigg – ex calciatore scozzese
 Georgie Twigg – ex hockeista su prato britannica
 John Twigg – armaiolo inglese